Владимир Михельсон: Михельсон, Владимир Александрович (1860—1927) — российский учёный, физик и метеоролог, профессор Московского сельскохозяйственного института.
 Михельсон, Владимир Григорьевич (род. 1958) — российский театральный режиссёр, актёр, театральный педагог.